Saturninus (van Saturnus) is het cognomen van verscheidene Romeinen. Het was onder andere een cognomen in het geslacht, de gens Appuleia.

Lucius Appuleius Saturninus (sterft in 100 v.Chr.), demagoog;
Lucius Antonius Saturninus († 89), provinciegouverneur die rebelleerde tegen keizer Domitianus;
Saturninus van Toulouse († 257?), bisschop, missionaris en heilige;
Saturninus, rebelleerde tegen keizer Gallienus (253–268);
Julius Saturninus († 281?), provinciegouverneur die rebelleerde tegen keizer Probus.

Cognomen